Landkreis Senftenberg ist der Name folgender ehemaliger Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Calau (–1952), ab 1950 Landkreis Senftenberg
 Kreis Senftenberg (1952–1993), ab 1990 Landkreis Senftenberg